B&K bzw. B & K steht für:
 B&K Autohandel, größter BMW-Vertragshändler Deutschlands, Teil der Wellergruppe
 Blut & Kasse, deutscher Rapper
 Brüel & Kjær, dänischer Akustik- und Messtechnik-Hersteller

BK